En France, l’association Pacte PME se donne pour mission de faciliter les relations entre PME et grands comptes publics ou privés, permettant ainsi l’émergence d’ETI (entreprises de taille intermédiaire) à partir des meilleures PME.

Historique 

Pacte PME est une approche alternative au Small Business Act (SBA) mis en place par le gouvernement américain en 1953. Le SBA repose sur une loi et ne s’applique qu’aux acheteurs publics. L'association Pacte PME se déploie quant à elle sur la base d’un engagement volontaire d’acteurs tant publics que privés. Cet engagement bénéficie d’un mécanisme d’autorégulation et ne fonctionne que parce qu’il correspond aux intérêts à moyen terme de l’ensemble des acteurs : créer des entreprises de taille intermédiaire (ETI) à partir des meilleures PME d’aujourd’hui. 

Il a d’abord pris la forme d’un programme mis en œuvre par le Comité Richelieu au profit de l’ensemble des PME françaises grâce au soutien d’Oséo et de la Direction générale de l'Armement. 

L’association Pacte PME a été créée sur cette base en  par l’ensemble des acteurs concernés.

La gouvernance 
La gouvernance de l’association est strictement paritaire. De plus, onze personnalités qualiﬁées sont gardiennes de l’esprit du Pacte PME : vision à moyen terme, parité, partenariat et transparence. 
Au total, le conseil d'administration est constitué de  et présidé depuis  par Philippe Luscan (X-Mines), par ailleurs vice-président exécutif affaires industrielles de Sanofi.
L'association est dirigée par François Perret (ENA), administrateur civil en disponibilité, ancien conseiller ministériel et, par ailleurs, ambassadeur à l'intéressement et la participation auprès du gouvernement depuis .

Notes et références

Liens externes 

Développement économique
Économie en France
Fonctionnement de l'entreprise